Grönholm ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Soffía Grönholm (* 1999), isländische Tennisspielerin 
 Irja Grönholm (* 1951), deutsche Übersetzerin
 Marcus Grönholm (* 1968), finnischer Rallyefahrer
 Niclas Grönholm (* 1996), finnischer Rallyefahrer
 Ossi-Petteri Grönholm (* 1981), finnischer Eishockeyspieler
 Ulf Grönholm (1943–1981), finnischer Rallyefahrer

Grönholm steht für:
 Grönholm (Band), finnische Band

Siehe auch:
 Die Grönholm-Methode, Drama von Jordi Galceran (2003)